

Przypisy 

Superpuchar Polski w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2020 w polskim sporcie
2020 w Warszawie